Рейс 11 может иметь следующие значения:
 Рейс 011 American Airlines
 Рейс 011 Avianca
 Рейс 011 Continental Airlines
 Рейс 011 Аэрофлота